Rage (ira in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 48 ore per non morire (Rage) – film del 1966 diretto da Gilberto Gazcón.
 La notte del furore (Rage) – film del 1972 diretto da George C. Scott.
 Giorni di fuoco (Rage) – film del 1995 diretto da Joseph Merhi.
 Rage – film del 1999 di Newton I. Aduaka.
 Rage – film del 2009 diretto da Sally Potter.

Letteratura 
 Ossessione (Rage) – romanzo di Stephen King del 1966.
 I fuochi dell'ira (Rage) – romanzo di Wilbur Smith del 1987.
 Rage – romanzo di Jonathan Kellerman del 2005.

Musica 
 Rage – gruppo heavy metal tedesco.
 Rage Against the Machine – gruppo rock statunitense.
 Rage – album dei T'Pau del 1988.
 Rage – album degli Attila del 2010.
 Rage – album dei Mastic Scum del 2016.

Videogiochi 
 Rage – videogioco di id Software.
 Rage Software – azienda produttrice di videogiochi, ora chiusa.
 Rockstar Advanced Game Engine – motore grafico.

Fumetto 
 Rage – fumetto tratto dall'omonimo videogioco.
 Rage – personaggio dei fumetti della Marvel Comics.

Altro 
 Rage – giostra inglese.
 ATI Rage – serie di schede video ATI.
 Rage – MEME.
 Rage – gioco di carte della Amigo Spiele.